Europamästerskap 1913 kan avse:

Europamästerskapet i bandy 1913
Europamästerskapen i brottning 1913
Europamästerskapen i friidrott 1913
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1913
Europamästerskapen i konståkning 1913
Europamästerskapet i ishockey för herrar 1913